Rop či ROP může být:

ROP 
 regionální operační program
 kauza ROP Severozápad
 kauza ROP Jihozápad
 , též  – součást GPU
 return-oriented programming – pojem z oblasti kyberbezpečnosti
  – retinopatie nedonošených – poškození sítnice u nedonošených novorozenců umístěných v inkubátoru

Rop 
 příjmení
 Anton Rop (* 1960) – slovinský politik